

Persone 
 David Norris (1944) – calciatore irlandese
 David Norris (1981) – calciatore britannico
 David Norris (1990) – sciatore statunitense